Dembiński – polskie nazwisko, forma żeńska – Dembińska
 Dembińscy – polski ród szlachecki

Znane osoby:
 Andrzej Samuel Dembiński herbu Rawicz (zm. 15 lutego 1649) − kasztelan biecki w latach 1618–1649, podstoli krakowski w latach 1604–1618, starosta będziński w latach 1591–1604, kilkukrotny poseł na sejm walny
 Bogdan Dembiński (ur. 1954) – polski filozof i historyk filozofii, miłośnik astronomii, taternik i żeglarz morski, profesor nauk humanistycznych
 Bolesław Dembiński (1833–1914) – polski kompozytor i dyrygent
 Bronisław Dembiński (1858–1939) – polski historyk
 Czesław Dembiński (ur. 1937) – polski polityk, poseł na Sejm PRL VIII kadencji
 Erazm Dembiński herbu Rawicz – dziekan krakowski i kantor sandomierski w 1571 roku, sekretarz królewski w 1576 roku
 Felicjan Cieszkowski-Dembiński (1901–1981) – polski profesor w dziedzinie rolnictwa, agrotechnik, botanik, hodowca roślin, ekonomista
 Henryk Dembiński (1791–1864) – polski generał
 Henryk Dembiński (1908–1941) – działacz społeczny
 Jacek Dembiński (ur. 1969) – polski piłkarz
 Jakub Dembiński (1427–1490) – kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny
 Jan Baptysta Dembiński (zm. 1632) – pierwszy polski kapucyn
 Maciej Dembiński (1804–1878) – polski organista, dyrygent i kompozytor
 Marian Dembiński (ur. 1947) – polski polityk
 Michał Dembiński (1803–1873) – polski działacz patriotyczny, wydawca jednych z pierwszych polskich czasopism turystyczno-krajoznawczych
 Ryszard Dembiński (1934–1986) – polski aktor teatralny i filmowy
 Ryszard Dembiński (1924–2008) – polski weteran II wojny światowej i polonijny działacz społeczny
 Stanisław Kostka Dembiński (1708–1781) – wojewoda krakowski
 Stanisław Tadeusz Dembiński (ur. 1933) – polski fizyk, profesor, były rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, senator I kadencji
 Stefan Jacek Dembiński  (1887–1972) – polski generał
 Walenty Dembiński (1504–1584) – kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny

Zobacz też 

 Dębiński (strona ujednoznaczniająca)